V. Balduin néven az alábbi személyek egyikét keresheted:

 V. Balduin flamand gróf
 V. Balduin hainaut-i gróf
 V. Balduin jeruzsálemi király